Moskitkusten kan avse:

 Mosquitokusten – en kustslätt vid Karibiska havet i Nicaragua och Honduras
 Moskitkusten (film) – en amerikansk film utgiven 1986 i regi av Peter Weir
 Moskitkusten (roman) – en roman utgiven 1981 av Paul Theroux